Amerikai Egyesült Államok
 Everett (Massachusetts)
 Everett (Missouri)
 Everett (Nebraska)
 Everett (Ohio)
 Everett (Pennsylvania)
 Everett (Washington)